Windows-1255 ist eine 8-Bit-Zeichenkodierung des Windows-Betriebssystems und kodiert die hebräische Schrift. Es ist zwar inkompatibel zu ISO 8859-8, deckt aber in Gegensatz zu diesem außer Hebräisch auch Jiddisch ab und enthält auch alle Vokalzeichen.

Die folgende Tabelle stellt das Repertoire von Windows-1255 dar. Rote Felder stellen Vokalzeichen dar.

Weblinks 

 Windows 1255

Windows-Codepage